Goldenrod kan syfta på:
 Ett antal orange-gula färgnyanser, se Guld (färg)
 Växter i Gullrissläktet (Solidago)

Geografi

Marshallöarna 

 Billae, ö, Enewetak,

USA 

 Goldenrod, Florida, ort, Seminole County, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar